Le tournoi d'Autriche est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute à Pörtschach du  au .

Winnie Shaw remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Subirats.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Winnie Shaw et Nell Truman.

En double mixte, la paire Winnie Shaw et István Gulyás enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Autriche

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Autriche
1968 en Autriche
Tennis en août 1968
Tennis en septembre 1968